Ноэль-Франсуа́ Де Вайи́, в российской дореволюционной литературе Вальи́, в советской печати де Вайи́ (; 31 июля 1724 года, Амьен — 7 апреля 1801 года, Париж) — французский грамматик и лексикограф; сотрудник словаря французской академии, составитель его сокращённого издания. Отец поэта Этьена Де-Вайи.

Биография 
Первоначально обучался у аббата Валара (:fr:Joseph Valart) древним языкам, потом воспитывался в Париже у известного географа Ф. Прето (:fr:Philippe de Prétot) и основательно знакомился со многими новейшими языками. Его знания по части лингвистики обратили его внимание на сравнительное устройство разных наречий, и он издал лучшую в своё время грамматику «Principes généraux de langue française» (1754), которая произвела целый переворот в методике обучения французскому языку. Его грамматика французского языка была одобрена университетом и принята во всех коллежах. Де Вайи был сторонником нового правописания Дюмарсе (:fr:César Chesneau Dumarsais), и желал, чтобы французские буквы прямо выражали произношение слов; но не все присоединились к его методу.

Был приглашён сотрудничать в Институт Франции сразу после его создания в 1795 году; стал одним из деятельных сотрудников словаря французской академии (1798) и составил его сокращённое издание (1801), усовершенствованное и продолженное его сыном Этьеном Де-Вайи и внуком Альфредом Де Вайи, которые известны своими переводами поэтов-классиков и сочинениями по французской лексикографии.

Во время революции он избегал уличных событий и умер в Париже 7 апреля 1801 года.

Издания 
 Множество сочинений относительно грамматики французского и латинского языков:
 Principes généraux et particuliers de la langue française (Париж, 1754),
 Abrégé de la grammaire française (Париж, 1754).
 De l’Orthographe ou Moyens simples et raisonnés de diminuer les imperfections de notre orthographe (Париж, 1771).
 Dictionnaire portatif de la langue française, extrait de Richelet (Лион, 1774),
 L’Orthographe des dames (1782);
 «Nouveau Vocabulaire Français» (Париж, 1801) — сокращение словаря академии; книга долго была подручным справочником учащихся.

Примечания

Литература 
 А. Плюшар. Энциклопедический лексикон, том 8. — Типография А. Плюшара; С.-П., 1837 — с. 141 (Вальи, Ноэль Францискъ).

Ссылки 
 

Грамматики Франции